Зиновьев, Иван:
 
 Зиновьев, Иван Дмитриевич (1905—1942) — Герой Советского Союза.
 Зиновьев, Иван Иванович (1919—1998) — лётчик, Герой Советского Союза
 Зиновьев, Иоанн — боярин великого князя Иоанна III.